Záblatí può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Záblatí – comune del distretto di Jindřichův Hradec, in Boemia Meridionale
Záblatí – comune del distretto di Prachatice, in Boemia Meridionale
Záblatí – comune del distretto di Žďár nad Sázavou, nella regione di Vysočina